Séthi (Séthy ou Séti) est un prénom masculin dans l'Égypte antique. En ancien égyptien, Séthi signifie « Celui de Seth ». Ce nom entrait dans la composition de la titulature royale en tant que nom de Sa-Rê ou nomen. Chez les historiens grecs, ce nom est devenu Séthôs ou Séthôsis.

Il a été porté par deux pharaons de la  (Nouvel Empire) ainsi que par des princes.

Pharaons 

  (-1294 à -1279) ;
  (-1200 à -1194) ;

Princes 

 Séthi, fils de  ;
 Séthi, fils d'Amonherkhépeshef et de  ;

Militaire 
 Séthi, père de  ;

Autre 
 , page d'homonymie ;
Sethi, une série de jeux vidéo ludo-éducatifs développée par Montparnasse Multimédia et Geo Jeunesse ;

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité